Michelet puede referirse a:
 Charles Michelet (1822-1898), militar francés, oficial del estado mayor bajo Napoleón III.
 Claude Michelet (n. 1938), escritor francés.
 Edmond Michelet (1899–1970), político francés.
 Hippolyte Michelet (1825-1903), militar francés.
 Honoré Michelet (? - 1707), primer médico de cámara (1701) del rey Felipe V de España.
 Jon Michelet (1944-2018), escritor y periodista noruego.
 Jules Michelet (1798–1874), historiador francés.
 Karl Ludwig Michelet (1801–1893), filósofo alemán.